Fecchi ist der Familienname folgender Personen:
 Ettore Fecchi (1911–1972), italienischer Filmschaffender
 Massimo Fecchi, auch: Fecchi (* 1946), italienischer Comiczeichner
 Myriam Fecchi (* ?), italienische Radiomoderatorin